Копчик — нижний отдел позвоночника человека, кость из сросшихся позвонков, имеющая клювовидную форму.
 Копчик — гора в Свердловской области.
 Копчик — бывшая деревня в городском округе Нижний Тагил Свердловской области.

См. также 
 Крестец
 Кобец
 Кобчик

Примечания